El término Guardián puede hacer referencia a varios personajes de cómic:
 Guardián, personaje de DC Comics.
 Guardián, personaje de Marvel Comics.